

Sigle 
 Quadro comunitario di sostegno
 Queen's Colour Squadron – reparto della Royal Air Force

Codici 
 QCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cataguases (Brasile)